Jardim Leonor é um bairro localizado na zona oeste de Londrina .

Principais Vias

 Av. Aracy Soares dos Santos
 Av. Jules Verne
 Av. Luigi Amorese
 Av. Vicente Bocuti
 R. Amendoinzeiro
 R. Carlos Pavan
 R. Castanheira
 R. Caviúna
 R. Figueira
 R. Perobal
 R. Oséias Furtoso
 R. Ruy Virmond Carnascialli

Subdivisões

 Conjunto Habitacional Charrua
 Conjunto Habitacional Garça Real
 Conjunto Habitacional Marumbi
 Conjunto Habitacional Paranoá
 Conjunto Habitacional Santiago II
 Conjunto Habitacional Santiago II A
 Conjunto Residencial Wladir Faria
 Jardim Atlântico
 Jardim Leonor
 Jardim Leste Oeste
 Jardim Maria Lúcia
 Jardim Mônaco
 Jardim Noroeste
 Jardim Nova Londrina
 Jardim San Martin
 Jardim Santa Madalena
 Jardim Santa Rita
 Jardim Santiago
 Jardim Savana
 Portal do Império
 Residencial Santa Rita I
 Residencial Santa Rita II
 Residencial Santa Rita III
 Residencial Santa Rita IV
 Residencial Santa Rita V
 Residencial Santa Rita VI
 Residencial Santa Rita VII

Leonor